

Чарлстон — округ в штаті Південна Кароліна, США.
 Чарлстон — місто, штат Арканзас
 Чарлстон — місто, штат Іллінойс
 Чарлстон — місто, штат Мен
 Чарлстон — місто, штат Міссісіпі
 Чарлстон — місто, штат Міссурі
 Чарлстон — місто, штат Нью-Йорк
 Чарлстон — місто, штат Південна Кароліна
 Чарлстон — місто, штат Теннессі
 Чарлстон — місто, штат Юта
 Чарлстон — місто, штат Вермонт
 Чарлстон — місто, штат Західна Вірджинія
 Чарлстон Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія

 Чарлстон — гора (3632 м) у горах Спрінґ в штаті Невада, США.

Див. також 
 Чарлстон (танець)